Жожа́к () — коммуна во французском департаменте Ардеш, в регионе Рона — Альпы. Население — 1 191 человек (2008).

Расстояние до Парижа — 500 км, до Лиона — 135 км.

Известные жители 
 Мари-Жак-Жозеф-Викторен Фабр — французский писатель.

Ссылки 
 Официальный сайт (фр.)
 

Города Франции
Коммуны департамента Ардеш